Evert van Aelst, Nederlands kunstschilder
 Kees van Aelst, Nederlands waterpoloër
 Willem van Aelst, Nederlands kunstschilder

Zie ook 
 Van Aelst (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam